Торре-де-Монкорву () — португальська власна назва.

Топоніми

Торре-де-Монкорву — муніципалітет.
  Торре-де-Монкорву (парафія)